Rozental
 Mark Rozental
 Sebastián Rozental
 Stefan Rozental

Zobacz też:
 Rosenthal